To je seznam zmagovalcev Velikih nagrad Formule 1 med moštvi od prve  do vključno .

Zmage glede na moštvo 
Odebeljeno - aktivna moštva.

Zmage glede na državo

Opombe 

Zmagovalci Velikih nagrad Formule 1 med moštvi